Чернышевский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Чернышевский сельсовет — Калининградская область, Нестеровский район.
 Чернышевский сельсовет — Костромская область, Кадыйский район.
 Чернышевский сельсовет — Пензенская область, Белинский район.
 Чернышевский сельсовет — Приморский край, Анучинский район.
 Чернышевский сельсовет — Саратовская область, Новобурасский район.
 Чернышевский сельсовет — Тамбовская область, Первомайский район.
 Чернышевский сельсовет — Томская область, Бакчарский район.
 Чернышевский сельсовет — Якутия, Вилюйский район.